«Русагро» — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Головная компания «Русагро» — кипрская Ros AGRO PLC. Штаб-квартира расположена в Москве (БЦ Wall Street, ул. Валовая, 35). Один из крупнейших производителей сахара в России, контролирует 13% рынка (2020 год).

История 
Компания основана в 1995 году. ООО «Группа Компаний „Русагро“» основано в 2003 году.

В 2009 году холдинг приобрёл у бывшего агрохолдинга «Группа Аликор» часть активов Безенчукского маслоэкстракционного завода, расположенного в Безенчукском районе, Самарской области. В начале 2011 года на заводе было запущено промышленное производство подсолнечного масла.

В 2009-2010 годах «Русагро» взяла под контроль сельскохозяйственный бизнес компании «Стойленская нива», взяв у неё в аренду с правом последующего выкупа около 100 тыс. га земли. Также группе достались молочные комплексы «Стойленской нивы».

Первичное размещение акций 
Весной 2010 года компания собиралась провести IPO на российских биржах, намереваясь продать 20 % акций за $245-309 млн. После закрытия книги заявок «Русагро» отказалась от сделки... (по данным газеты «Ведомости», компания оказалась недовольна его результатами).

В апреле 2011 года «Русагро» повторно провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив акции на сумму $330 млн. Вся компания при этом была оценена в $1,8 млрд.

Собственники и руководство 
На март 2011 года 75 % акций компании Ros AGRO PLC принадлежало семье основателя «Русагро», члену Совета Федерации РФ от Белгородской области Вадиму Мошковичу (до IPO — 95 %), а ещё 7 % принадлежало Максиму Басову.

Генеральный директор — Максим Дмитриевич Басов. В 2018 году руководитель «Русагро» Максим Басов занял шестое место в рейтинге директоров-капиталистов, опубликованном журналом Forbes. По оценкам экспертов, принадлежащий Басову пакет акций компании «Русагро» (7,3 %) оценивается в $100 млн.

В октябре 2021 года Максим Басов увеличил свою долю в компании за счёт собственного участия в её SPO с 7,5 до 7,73%, купив 250000 GDR за 3,47 млн долларов. В свою очередь, Максим Воробьёв, также увеличил долю с «Русагро» до 10,14%. После увеличения объёма SPO в сентябре 2021 года, доля основного владельца «Русагро», Вадима Мошковича, сократится до 57,1%.. В ноябре 2021 года «Русагро» объявила, что Максим Басов не будет гендиректором компании с начала 2022 года, оставаясь при этом акционером и членом совета директоров головной компании - Ros Agro.

В марте 2022 года Вадим Мошкович  принял решение покинуть совет директоров компании, его полномочия в качестве председателя совета директоров, члена правления и иных органов управления компаний группы Русагро были прекращены с 10 марта 2022 года. На посту председателя совета директоров Вадима Мошковича сменил Максим Басов.

Деятельность 
По состоянию на 2021 год занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 643 тыс. га. В 2015 г. по версии ряда инвестиционных банков Группа Компаний «Русагро» была признана одной из самых прибыльных и быстрорастущих компаний мира в потребительском сегменте в СНГ. 
Основные активы Группы Компаний «Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае, что обеспечивает региональную диверсификацию бизнеса. Штаб-квартира холдинга находится в Тамбове.

Выручка за 4 кв. 2020 года - 61,4 млрд. рублей (+36%), в т.ч.: масложирового сегмента 24,2 млрд. рублей (+36%), сельскохозяйственного сегмента 19,6 млрд. рублей (+81%), мясного 9,6 млрд. рублей (+27%), сахарного 7,0 млрд. рублей (-12%)..

Русагро планирует уменьшить долю зерновых культур в посевной структуре своего земельного банка в 2021 г. из-за введения новых правил определения пошлин на зерновые культуры.

Группа компаний «Русагро» действует в четырёх направлениях: растениеводство (380 000 га земли на 1 марта 2011 года), производство сахара, свиноводство и масложировой бизнес. Компании принадлежит шесть перерабатывающих предприятий пищевой промышленности: ОАО «Валуйкисахар», филиал «Чернянский сахарный завод», филиал «Сахарный завод "Ника"» ОАО «Знаменский сахарный завод», филиал «Никифоровский», филиал «Жердевский», ОАО «Жировой комбинат», сельхозпредприятия в Белгородской и Воронежской областях, а также свиноводческие предприятия в Белгородской (ОАО «Белгородский бекон») и Тамбовской областях. Помимо этого, компания управляет тремя зерновыми элеваторами. В 2016 году Русагро купила у ГК «Разгуляй» два сахарных завода в Курской области (ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ОАО «Кривец-сахар») и один завод в Орловской области (ЗАО «Отрадинский сахарный завод»), а также 86 тысяч гектар пашни. Суммарно три приобретенных завода обладают мощностью переработки почти 13 000 тонн свеклы в сутки, что позволит Русагро увеличить объемы производства сахара на 35-40 %. 

Выручка компании по МСФО в 2010 году составила 30,96 млрд руб. (в 2009 году — 24,67 млрд руб.), чистая прибыль — 5,16 млрд руб. (2,32 млрд руб.).

В 2014 году по результату конкурса, молочный комбинат «Тольяттимолоко» перешел в собственность через ООО «РусБизнесХолдинг» в агрохолдинг «Русагро».

Выручка компании в 2015 году выросла на 23 % до 72,4 миллиарда рублей с 59,1 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA Русагро вырос в 2015 году на 35 % до 24,4 миллиарда рублей с 18,1 миллиарда рублей.

В августе 2021 года была создана компания «Русагро Тех», занимающаяся программным обеспечением. Максим Басов, генеральный директор «Русагро», не исключил в будущем предоставление ИТ-услуг и сторонним заказчикам.

В  Приморском крае с 2016 года в рамках ТОР «Михайловский» строится  свиноводческий кластер полного цикла «Русагро-Приморье», с убойным цехом, переработкой и производством кормов из зерновых, выращенных на полях Приморья. Губернатор Приморского края  Олег Кожемяко рассказал: «На сегодняшний день это крупнейший комплекс на Дальнем Востоке, который имеет большое значение для продовольственной безопасности Приморского края. Мощность комплекса составляет 80 тысяч тонн свинины в год. Весной запустится цех обвалки и производства полуфабрикатов, охлажденная продукция поступит в торговые сети. Это особенно важно, так как сейчас в рознице большая часть – это замороженная свинина из центральных регионов России.» . Работать на предприятии будут более 650 человек. Всего в рамках свиноводческого кластера в Приморском крае будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест. «Русагро» сделало заказ на обучение специалистов в Уссурийском агропромышленном колледже. Генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов отметил, что в 2021 году предприятие планирует выпустить 40 тыс. тонн свинины, а к концу 2023 г. выйдет на полную мощность. Мощность убойного производства — 680 тыс. голов в год. Акции «Русагро» (AGRO) могут кратно взлететь после открытия китайского рынка. Выручка компании за девять месяцев 2021 г. составила 165,2 млрд руб. (+46%). В III квартале отчётный показатель вырос на 43% — до 57,2 млрд руб. .

По итогам 2021 года ГК «Русагро» произвела 308,2 тыс. тонн свинины (на убой, в живом весе), заняв 6,2% рынка.

В августе 2022 года стало известно о планах «Русагро» выйти на рынок детского питания.

Примечания

Ссылки 
 

Сельскохозяйственные компании России
Производители продуктов питания России
Компании, выращивающие одно- и двухлетние культуры
Животноводческие компании